С 4 по 6 апреля 2014 состоялся Гранд-финал Wargaming.net League. Это первый чемпионат мира среди клубных команд игры World of Tanks. Команды сражались за призовой фонд, который составил 300 000 долларов США.

Команды были разделены на 2 группы. В первую попали те, кто набрал наибольшее количество очков по итогам трёх сезонов. Эта шестёрка автоматически прошла во второй этап турнира. Вторая группа включает в себя вторые 6 команд и 2 приглашенные. Эта восьмёрка сражалась в группе А и В за выход во второй этап. Всего 2 команды смогли продолжить соревнования. На второй стадии зрители увидели ставшую привычной для них систему проведения турниров с выбыванием после двух поражений (Full Double Elimination). Однако здесь есть некоторые изменения. Если команда, вышедшая в суперфинал по верхней сетке, проиграет матч, судьи назначат дополнительный раунд. Таким образом, коллектив сможет реализовать преимущество системы Full Double Elimination и получит ещё один шанс стать победителем.

Группа A

Группа B

Финальная стадия 
1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Малый финал

Супер финал

Чемпионы 
  Дмитрий «de1uxe» Репин 
  Николай «Ec1ipse» Богданов
  Кирилл «Kirilloid» Пономарёв
  Олег «Straik» Романенков
  Максим «Inspirer» Мазеин
  Дмитрий «LeBwa» Палащенко
  Дмитрий «P0WERSL1DE» Фришман
Менеджер:
  Павел «Ali» Пятаков

Примечания

Ссылки 
 
 

Киберспортивные соревнования по World of Tanks